Vinca har flere betydninger:

 Vinca (pigenavn) – et dansk pigenavn
 Vinca Wiedemann – alsidig inden for filmbranchen
 Vinça - fransk by og kommune i Pyrénées-Orientales

Se  også
 Singrøn – en planteslægt (Vinca)
 Lille Singrøn – en kry­bende, stedsegrøn halv­busk eller staude (Vinca minor)
 Vinca herbacea –  en staude med krybende til opstigende vækst (Steppe-Singrøn eller Staude-Singrøn)